A categoria até 60 kg masculino do judô nos Jogos Pan-Americanos de 2019 foi disputada em 8 de agosto no Ginásio Polideportivo 1 com 9 judocas, cada um representando um país.

Medalhistas

Resultados

Chave

Disputa do Bronze

Até 60 kg masculino
60 kg -